

Сузацький район — адміністративний одиниця, Туркестанська область

Сузацький район — адміністративна одиниця, Джалал-Абадська область